Tiridates I van Armenië
Tiridates I (Parthen)